Дин може да значи:

У изворном облику:
 Дин (јединица), јединицу за силу
 Деан, мушко име у Хрватској и Словенији
 Дин, изговор за енглеско име -{dean}-
 DIN (стандард), немачки индустријски стандарди 
 Дуванска индустрија Ниш